Муниципалитет Сан-Антонио-де-Ареко  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 852 км². Население — 23138 человек. Плотность населения — 27,11 чел./км².

Административный центр — Сан-Антонио-де-Ареко.

География 
Департамент расположен на севере провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Капитан-Сармьенто
на севере — с муниципалитетом Барадеро
на востоке — с муниципалитетами Сарате, Эксальтасьон-де-ла-Крус
на юге — с муниципалитетом Сан-Андрес-де-Хилес
на западе — с муниципалитетом Кармен-де-Ареко

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес